Mossvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossvattnet (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (46,1 ha)
Mossvattnet (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (20,2 ha)
Mossvattnet, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (10 ha)

Se även
Mossavattnet
Mossevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn